Eerikinkatu peut signifier, entre-autres:

Eerikinkatu, rue à Helsinki
Eerikinkatu, rue à Turku